Csehország
 Lukov, település a Teplicei járásban
 Lukov, település a Třebíči járásban
 Lukov, település a Zlíni járásban
 Lukov, település a Znojmói járásban
 Szlovákia
 Lukó (szlovákul Lukov), település az Eperjesi kerület Bártfai járásában